The Brood est le titre original de Chromosome 3, film canadien de David Cronenberg ;
 The Brood est un groupe américain de rock féminin ;
 les Brood sont une espèce extra-terrestre dans les comics Marvel ;
 The Brood est le nom d'une ancienne équipe de catch composée de Gangrel, Christian et Edge.